Velika nagrada Velike Britanije 2021 je deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 18. julija 2021 na dirkališču Silverstone Circuit v Northamptonshiru. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Charles Leclerc, Ferrari, tretje pa Valtteri Bottas, Mercedes. Kvalifikacije so prvič potekale v obliki krajše dirke. V 1. krogu je bila dirka po nesreči Maxa Verstappna prekinjena, nadaljevala se je s ponovnim štartom.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! scope="row" |1
| align="center" |44
| data-sort-value="ham" |  Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:26,786
|1:26,023
|1:26,134
| align="center" |1
|-
! scope="row" |2
| align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:26,751
|1:26,315
|1:26,209
| align="center" |2
|-
! scope="row" |3
| align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:27,487
|1:26,764
|1:26,238
| align="center" |3
|-
! scope="row" |4
| align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:27,051
|1:26,919
|1:26,828
| align="center" |4
|-
! scope="row" |5
| align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
|Red Bull Racing-Honda
|1:27,121
|1:27,073
|1:26,844
| align="center" |5
|-
! scope="row" |6
| align="center" |4
| data-sort-value="nor" | Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:27,444
|1:27,220
|1:26,897
| align="center" |6
|-
! scope="row" |7
| align="center" |3
| data-sort-value="ric" | Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|1:27,323
|1:27,125
|1:26,899
| align="center" |7
|-
! scope="row" |8
| align="center" |63
| data-sort-value="rus" | George Russell
|Williams-Mercedes
|1:27,671
|1:27,080
|1:26,971
| align="center" |8
|-
! scope="row" |9
| align="center" |55
| data-sort-value="sai" | Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|1:27,337
|1:26,848
|1:27,007
| align="center" |9
|-
! scope="row" |10
| align="center" |5
| data-sort-value="vet" | Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|1:27,493
|1:27,103
|1:27,179
| align="center" |10
|-
! scope="row" |11
| align="center" |14
| data-sort-value="alo" | Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|1:27,580
|1:27,245
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |11
|-
! scope="row" |12
| align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|1:27,600
|1:27,273
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |12
|-
! scope="row" |13
| align="center" |31
| data-sort-value="oco" | Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|1:27,415
|1:27,340
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |13
|-
! scope="row" |14
|align="center"|99
| data-sort-value="gio" |
|
|1:27,595
|1:27,617
|style="background: silver" align="center"|
| align="center"|14
|-
! scope="row" |15
| align="center" |18
| data-sort-value="str" | Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|1:28,017
|1:27,665
|style="background: silver" align="center"|
| align="center"|15
|-
! scope="row" |16
| align="center" |22
| data-sort-value="tsu" | Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|1:28,043
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
| align="center" |16
|-
! scope="row" |17
| align="center" |7
| data-sort-value="rai" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:28,062
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
| align="center" |17
|-
! scope="row" |18
| align="center" |6
| data-sort-value="lat" | Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|1:28,254
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center" |18
|-
! scope="row" |19
|align="center"|47
| data-sort-value="msc" | Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|1:28,738
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center" |19
|-
! scope="row" |20
| align="center" |9
| data-sort-value="maz" | Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|1:29,051
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center" |20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Kvalifikacijska dirka 

! K. št. m.
|-
!1
| align="center" |33
| data-sort-value="aaa" | Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|17
|25:38,426
| align="center" |2
| align="center" |3
| align="center" |1
|-
!2
| align="center" |44
| data-sort-value="aaa" | Lewis Hamilton
|Mercedes
|17
| +1,430
| align="center" |1
| align="center" |2
| align="center" |2
|-
!3
| align="center" |77
| data-sort-value="aaa" | Valtteri Bottas
|Mercedes
|17
| +7,502
| align="center" |3
| align="center" |1
| align="center" |3
|-
!4
| align="center" |16
| data-sort-value="aaa" | Charles Leclerc
|Ferrari
|17
| +11,278
| align="center" |4
| align="center" |
| align="center" |4
|-
!5
| align="center" |4
| data-sort-value="aaa" | Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|17
| +24,111
| align="center" |6
| align="center" |
| align="center" |5
|-
!6
| align="center" |3
| data-sort-value="aaa" | Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|17
| +30,959
| align="center" |7
| align="center" |
| align="center" |6
|-
!7
| align="center" |14
| data-sort-value="aaa" | Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|17
| +43,527
| align="center" |11
| align="center" |
| align="center" |7
|-
!8
| align="center" |5
| data-sort-value="aaa" | Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|17
| +44,439
| align="center" |10
| align="center" |
| align="center" |8
|-
!9
| align="center" |63
| data-sort-value="aaa" | George Russell
| nowrap="" |Williams-Mercedes
|17
| +46,652
| align="center" |8
| align="center" |
| align="center" |12
|-
!10
| align="center" |31
| data-sort-value="aaa" | Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|17
| +47,395
| align="center" |13
| align="center" |
| align="center" |9
|-
!11
| align="center" |55
| data-sort-value="aaa" | Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|17
| +47,798
| align="center" |9
| align="center" |
| align="center" |10
|-
!12
| align="center" |10
| data-sort-value="aaa" | Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|17
| +48,763
| align="center" |12
| align="center" |
| align="center" |11
|-
!13
| align="center" |7
| data-sort-value="aaa" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|17
| +50,677
| align="center" |17
| align="center" |
| align="center" |13
|-
!14
| align="center" |18
| data-sort-value="aaa" | Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|17
| +52,179
| align="center" |15
| align="center" |
| align="center" |14
|-
!15
| align="center" |99
| data-sort-value="aaa" |
|
|17
| +53,225
| align="center" |14
| align="center" |
| align="center" |15
|-
!16
| align="center" |22
| data-sort-value="aaa" | Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|17
| +53,567
| align="center" |16
| align="center" |
| align="center" |16
|-
!17
| align="center" |6
| data-sort-value="aaa" | Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|17
| +55,162
| align="center" |18
| align="center" |
| align="center" |17
|-
!18
| align="center" |47
| data-sort-value="aaa" | Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|17
| +1:08,213
| align="center" |19
| align="center" |
| align="center" |18
|-
!19
| align="center" |9
| data-sort-value="aaa" | Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|17
| +1:17,648
| align="center" |20
| align="center" |
| align="center" |19
|-
!20
| align="center" |11
| data-sort-value="per" | Sergio Pérez
|Red Bull Racing-Honda
|16
| Vibracije
| align="center" |5
| align="center" |
| align="center" |
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
| align="center" |44
| data-sort-value="aaa" | Lewis Hamilton
|Mercedes
|52
|1:58:23,284
| align="center" |2
| align="center" |25
|-
!2
| align="center" |16
| data-sort-value="aaa" | Charles Leclerc
|Ferrari
|52
| +3,871
| align="center" |4
| align="center" |18
|-
!3
| align="center" |77
| data-sort-value="aaa" | Valtteri Bottas
|Mercedes
|52
| +11,125
| align="center" |3
| align="center" |15
|-
!4
| align="center" |4
| data-sort-value="aaa" | Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|52
| +28,573
| align="center" |5
| align="center" |12
|-
!5
| align="center" |3
| data-sort-value="aaa" | Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|52
| +42,624
| align="center" |6
| align="center" |10
|-
!6
| align="center" |55
| data-sort-value="aaa" | Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|52
| +43,454
| align="center" |10
| align="center" |8
|-
!7
| align="center" |14
| data-sort-value="aaa" | Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|52
| +1:12,093
| align="center" |7
| align="center" |6
|-
!8
| align="center" |18
| data-sort-value="aaa" | Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|52
| +1:14,289
| align="center" |14
| align="center" |4
|-
!9
| align="center" |31
| data-sort-value="aaa" | Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|52
| +1:16,162
| align="center" |9
| align="center" |2
|-
!10
| align="center" |22
| data-sort-value="aaa" | Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|52
| +1:22,065
| align="center" |16
| align="center" |1
|-
!11
| align="center" |10
| data-sort-value="aaa" | Pierre Gasly
| nowrap="" |AlphaTauri-Honda
|52
| +1:25,327
| align="center" |11
|
|-
!12
| align="center" |63
| data-sort-value="aaa" | George Russell
|Williams-Mercedes
|51
|+1 krog
| align="center" |12
|
|-
!13
| align="center" |99
| data-sort-value="aaa" |
|
|51
|+1 krog
| align="center" |15
|
|-
!14
| align="center" |6
| data-sort-value="aaa" | Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|51
|+1 krog
| align="center" |17
|
|-
!15
| align="center" |7
| data-sort-value="aaa" | Kimi Räikkönen
|
|51
|+1 krog
| align="center" |13
|
|-
!16
| align="center" |11
| data-sort-value="aaa" | Sergio Pérez
|Red Bull Racing-Honda
|51
|+1 krog
| align="center" |
|
|-
!17
| align="center" |9
| data-sort-value="aaa" | Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|51
|+1 krog
| align="center" |19
|
|-
!18
| align="center" |47
| data-sort-value="aaa" | Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|51
|+1 krog
| align="center" |18
|
|-
!Ret
| align="center" |5
| data-sort-value="aaa" | Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|40
|Pregrevanje
| align="center" |8
|
|-
!Ret
| align="center" |33
| data-sort-value="aaa" | Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|0
|
| align="center" |1
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2021
2020